Käxlan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Käxlan, Östergötland, sjö i Boxholms kommun,  (8,22 ha)
Käxlan, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (34,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn